Marco Livio Druso puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Marco Livio Druso.— Tribuno de la plebe en el año 91 a. C.
 Marco Livio Druso (cónsul 112 a. C.).— Cónsul en el año 112 a. C.
 Marco Livio Druso Claudiano.— Padre de Livia Drusila.
 Marco Livio Druso Libón.— Cónsul en el año 15 a. C.